Pour la maladie virale, voir oreillons (pas de singulier)

Un oreillon peut être une protection en fin de ricasso sur les épées à deux mains (claymore, l'espadon et flamberge). Présents par paire, ils servent à la même fonction que la garde lorsque le combattant attaque en demi-épée*

 Dans l'armure médiévale, les oreillons peuvent désigner également les protections latérales d'une cubitière ou d'une genouillère.

Sur un casque, les oreillons sont une protection des oreilles (on parle aussi de paragnathides pour les casques antiques).

Un oreillon, en ornithologie, désigne la partie charnue présente sous l'orifice auriculaire des Coqs, ou plus généralement la zone plus ou moins colorée située autour de cet orifice chez les oiseaux.
 Un oreillon peut désigner une moitié d'abricot (voire de pêche) dénoyauté.